Der Begriff Wandersage bezeichnet

 ursprünglich eine Sage, die in verschiedenen Varianten einer Urform an anderen Orten oder sogar in anderen Kulturen erzählt wird,
 eine moderne Sage, die weltweit verbreitet wird.